Narcisse (du grec ancien  / , en latin ) est un nom propre ou un nom commun d'origine grecque qui peut désigner la peur, le chaos et le désastre.

Botanique 
 Narcissus est un genre de plantes herbacées vivaces de la famille des Amaryllidaceae. Le nom « narcisse » vient de l'histoire de Narcisse dans la mythologie.

Mythologie 
 Narcisse est un personnage de la mythologie grecque.

Personnalités 
 Narcisse peut être un prénom ou un patronyme :

Du  
 Narcisse, affranchi célèbre et ministre de l'empereur romain Claude ().
 Narcisse, entraîneur personnel puis assassin de l'empereur romain Commode ().
 Saint Narcisse d'Athènes († vers 120), l'un des 70 disciples du Seigneur, évêque d'Athènes et martyr.
 Saint Narcisse de Jérusalem († 195), trentième évêque de Jérusalem.
 Saint Narcisse de Gérone (), ou « Saint aux mouches », évêque et martyr à Gérone en Catalogne ; fêté le 18 mars.

Du  
 Narcisse Henri François Desportes, botaniste et bibliographe français (1776-1856)
 Pierre-Narcisse Guérin, peintre français (1774-1833)
 Narcisse Díaz de la Peña, peintre (1807-1876)
 Narcisse-Eutrope Dionne, médecin, journaliste, historien, linguiste et bibliothécaire québécois (1848-1917)
 Narcisse Quellien, poète et ethnographe de langue bretonne (1848-1902)
 Narcisse-Fortunat Belleau, homme politique, avocat et homme d'affaires québécois (1808-1894)
 Narcisse Parant, magistrat et homme politique français (1794-1842)
 Narcisse de Jésus Martillo Morán, laïque, morte en 1869 à Lima, béatifiée en 1992, canonisée en 2008.
 Narcisse Faucon, journaliste français (1857-?)
 Narcisse Guilbert, peintre français (1878-1942)
 Narcisse Hénocque, peintre français (1879-1952)

À partir du  
 Maryse Narcisse (1958-), personnalité politique haïtienne
 Narcisse (1967-), artiste slameur suisse 
 Narcisse (1974-), rappeur français 
 Pierre Narcisse (1977-2022), chanteur russe d'origine camerounaise
 Daniel Narcisse (1979-), joueur de handball français

Prénom révolutionnaire 

Narcisse est aussi un prénom révolutionnaire, présent dans le calendrier républicain. Il reste assez rare jusqu’à 1914. Il est attribué une dizaine de fois par an. Il se fête le  mars (11 ventose).

Arts et culture

Littérature 
 Le Narcisse noir, roman anglais de Rumer Godden (1939)
 Narcisse, roman de George Sand (1858)

Peinture 
 Narcisse est un tableau du Caravage (1597-1599)
 Narcisse a été peint plusieurs fois par Nicolas Poussin dans : Narcisse et Cupidon, vers 1627 -1630 (vendu par Christie's en 1997) ; Écho et Narcisse, entre 1627 et 1628 (Louvre) ; Le Triomphe de Flore (1627, Louvre) et L'Empire de Flore (1631, Dresde).
 Narcisse est un tableau de François Lemoyne (1728)
 Métamorphose de Narcisse est un tableau de Salvador Dalí (1937)

Tapisserie 
 Narcisse, tapisserie du début du  conservée au Museum of Fine Arts, de Boston.

Théâtre 
 Narcisse ou l'Amant de lui-même est une pièce de théâtre de Jean-Jacques Rousseau

Musique 
 Écho et Narcisse est un opéra de Christoph Willibald Gluck (1779)
 Narcisse est une œuvre de Mel Bonis
 Cantate du Narcisse est une œuvre de Germaine Tailleferre créée en 1943.
 Narcisse 81 est un morceau d'Hubert-Félix Thiéfaine (1981)

Cinéma 

 Le Narcisse noir (), film britannique de Michael Powell et Emeric Pressburger (1947) ;
 Narcisse, film français d'Ayres d'Aguiar (1940) ;
 Narcisse, film québécois de Norman McLaren (1983) ;
 Narcisse, film tunisien de Sonia Chamkhi (2015).

Jeu vidéo 
 Narcissu, visual novel de Tomo Kataoka (2005)

Toponyme 
 Narcisse, hameau du Manitoba (Canada).

Astronomie 
 (37117) Narcisse est un planétoïde.

Notes 

Prénom révolutionnaire